Raitenberg ist der Name folgender Orte:
 Raitenberg (Velden), Ortsteil der Stadt Velden, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Raitenberg (Gemeinde Frankenburg), Ortsteil der Marktgemeinde Frankenburg am Hausruck, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Siehe auch:
 Reitenberg